17-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин проходил с 28 сентября по 6 октября 2013 года в Дубае (ОАЭ) с участием 21 национальной сборной команды. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Ирана.

Команды-участницы 
Австралия, Афганистан, Бахрейн, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Мьянма, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Индонезия, Иордания и Пакистан отказались от участия.

Система проведения чемпионата 
21 команда-участница на первом этапе была разбита на 8 групп, в которых команды играли в один круг. За победу со счётом 3:0 и 3:1 победитель получал 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 проигравший получал 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 16 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали 4 группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие сборные из групп второго этапа вышли в четвертьфинал плей-офф и по системе с выбыванием разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места, а итоговые 17—21-е места — худшие команды в группах первого этапа (кроме групп, в которых по две сборные).

Первый этап

Группа А 

 28 сентября: ОАЭ — Узбекистан 3:1 (25:21, 28:26, 22:25, 25:19).

Группа В 

 28 сентября: Бахрейн — Мьянма 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:22).
 29 сентября: Австралия — Бахрейн 3:1 (25:17, 25:16, 28:30, 27:25).
 30 сентября: Австралия — Мьянма 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

Группа C 

 28 сентября: Иран — Казахстан 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).
 29 сентября: Иран — Кувейт 3:0 (25:13, 25:12, 25:17).
 30 сентября: Казахстан — Кувейт 3:0 (25:23, 25:15, 25:17).

Группа D 

 28 сентября: Тайвань — Саудовская Аравия 3:0 (25:20, 25:21, 25:22).
 29 сентября: Китай — Саудовская Аравия 3:0 (28:26, 25:18, 25:22).
 30 сентября: Китай — Тайвань 3:0 (26:24, 25:19, 29:27).

Группа E 

 28 сентября: Шри-Ланка — Оман 3:0 (25:21, 25:15, 25:19).
 29 сентября: Япония — Оман 3:0 (25:12, 25:17, 25:14).
 30 сентября: Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:23, 25:13).

Группа F 

 28 сентября: Ирак — Афганистан 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).
 29 сентября: Южная Корея — Ирак 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
 30 сентября: Южная Корея — Афганистан 3:0 (25:13, 25:19, 25:14).

Группа G 

 29 сентября: Катар — Индия 3:2 (17:25, 25:21, 23:25, 25:23, 15:13).

Группа Н 

 30 сентября: Таиланд — Ливан 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 30:28).

Второй этап (за 1—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа I 
A1, H1, A2, H2.

 1 октября: Таиланд — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:19, 25:21); Ливан — ОАЭ 3:0 (25:15, 25:16, 28:26).
 2 октября: Ливан — Узбекистан 3:0 (25:14, 25:19, 25:18); Таиланд — ОАЭ 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Группа J 
B1, G1, B2, G2.

 1 октября: Индия — Австралия 3:2 (25:23, 26:24, 23:25, 23:25, 15:12); Бахрейн — Катар 3:0 (25:22, 28:26, 25:22).
 2 октября: Индия — Бахрейн 3:1 (25:20, 25:23, 24:26, 28:26); Австралия — Катар 3:0 (25:23, 25:16, 25:13).

Группа K 
C1, F1, C2, F2.

 1 октября: Иран — Ирак 3:0 (25:16, 25:17, 25:20); Южная Корея — Казахстан 3:0 (29:27, 25:20, 25:23).
 2 октября: Казахстан — Ирак 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 27:25); Иран — Южная Корея 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:23).

Группа L 
D1, E1, D2, E2.

 1 октября: Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:14, 25:17, 25:18); Япония — Тайвань 3:0 (25:18, 25:20, 25:20).
 2 октября: Китай — Япония 3:1 (18:25, 25:22, 25:22, 25:22); Тайвань — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:17, 25:19).

Плей-офф за 17—21 места

Четвертьфинал 
2 октября
 D3 — E3. Оман — Саудовская Аравия 3:1 (25:22, 13:25, 25:18, 25:19).

Полуфинал за 17—20 места 
4 октября
 B3 — F3. Мьянма — Афганистан 3:0 (25:16, 25:16, 25:23).
 C3 — D3/E3. Кувейт — Оман 3:2 (25:19, 25:23, 24:26, 21:25, 15:10).

Матч за 19-е место 
5 октября
 Оман — Афганистан 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 25:17).

Матч за 17-е место 
5 октября
 Кувейт — Мьянма 3:0 (25:23, 25:23, 25:20).

Плей-офф за 9—16 места

Четвертьфинал 
4 октября
 Казахстан — Шри-Ланка 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
 Бахрейн — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:18, 25:23).
 Тайвань — Ирак 3:0 (25:10, 25:19, 25:23).
 Катар — ОАЭ 3:0 (25:22, 25:21, 25:14).

Полуфинал за 9—12 места 
5 октября
 Казахстан — Катар 3:1 (19:25, 25:17, 26:24, 25:22).
 Тайвань — Бахрейн 3:2 (25:20, 22:25, 23:25, 25:23, 15:13).

Полуфинал за 13—16 места 
5 октября
 ОАЭ — Шри-Ланка 3:2 (26:24, 13:25, 20:25, 29:27, 15:12).
 Ирак — Узбекистан 3:2 (25:21, 25:20, 17:25, 21:25, 15:10).

Матч за 15-е место 
6 октября
 Шри-Ланка — Узбекистан 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

Матч за 13-е место 
6 октября
 Ирак — ОАЭ 3:1 (25:19, 15:25, 25:23, 25:22).

Матч за 11-е место 
6 октября
 Катар — Бахрейн 3:2 (19:25, 25:27, 25:23, 25:23, 15:12).

Матч за 9-е место 
6 октября
 Тайвань — Казахстан 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:16).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
4 октября
 Япония — Таиланд 3:0 (26:24, 25:21, 25:16).
 Иран — Ливан 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).
 Китай — Индия 3:1 (22:25, 25:22, 25:21, 25:18).
 Южная Корея — Австралия 3:0 (25:14, 25:17, 25:16).

Полуфинал за 1—4 места 
5 октября
 Иран — Япония 3:0 (25:19, 25:16, 25:22).
 Южная Корея — Китай 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 20:25, 15:12).

Полуфинал за 5—8 места 
5 октября
 Таиланд — Ливан 3:1 (16:25, 25:21, 25:23, 28:26).
 Австралия — Индия 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 25:12).

Матч за 7-е место 
6 октября
 Индия — Ливан 3:2 (27:25, 23:25, 25:23, 21:25, 17:15).

Матч за 5-е место 
6 октября
 Австралия — Таиланд 3:1 (26:28, 25:14, 25:18, 26:24).

Матч за 3-е место 
6 октября
 Китай — Япония 3:1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:20).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Иран: Шахрам Махмуди, Мир Саид Маруф-Лакрани, Фархад Гаэми, Мохаммад Мусави, Хамзех Зарини, Фархад Зариф-Ахангарах, Адель Голами, Амир Гафур, Рахман Давуди, Мехди Махдави, Амин Ташакори, Алиреза Мобашери-Демнех. Тренер — Хулио Веласко.

  Южная Корея: Хан Сон Су, Ан Чжун Чан, Бу Ён Чан, Пак Сан Ха, Чжин Сан Хун, Кван Сын Сок, Сим Гён Соп, Чжон Кван Гин, Сон Мён Гюн, Ким Чжон Хван, Ха Гён Мин, О Чже Сон. Тренер — Пак Ки Вон.

  Китай: Юань Чжи, Дай Цинъяо, Лян Чуньлун, Чжун Вэйцзюнь, Цзяо Шуай, Ген Синь, Цзинь Чжихун, Сюй Цзинтао, Ли Жуньмин, Жэнь Ци, Чу Хуэй, Цзи Даошуай. Тренер — Се Гуочень.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Мир Саид Маруф-Лакрани
 Лучший нападающий:  Амир Гафур
 Лучший блокирующий:  Сейид Мохаммад Мусави-Эраги
 Лучший на подаче:  Чжун Вэйцзюнь
 Лучший связующий:  Мир Саид Маруф-Лакрани
 Лучший либеро:  Фархад Зариф-Ахангарах
 Самый результативный:  Чжун Вэйцзюнь

Ссылки и источники 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 Чемпионат на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2013 год в волейболе
Сентябрь 2013 года
Октябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Дубае
Чемпионаты Азии в 2013 году
Спорт в ОАЭ в 2013 году
Чемпионаты Азии в ОАЭ